

Geografia 
 Noves – comune francese della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra
 Novés – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

Persone 
 Guy Novès – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 francese
 Jean de Noves – poeta e insegnante francese
 Laure de Noves – nobile francese